Никола Томов Да̀дов е български драматичен и киноактьор, заслужил артист.

Биография 
Роден е на 20 ноември 1921 г. в град Струмица, тогава в Сърбо-хърватско-словенското кралство. Учи в музикална академия. Актьор е в театрите в Градския театър в Благоевград (1946-1951), Драматичен театър Враца (1965-1973) и Драматичния театър в Кюстендил, както и в Студията за игрални филми (1951-1965).

Член на СБФД (1973).

Известен е с ролята си на Гатьо във филма „Дърво без корен“ на режисьора Христо Христов.

Удостоен е с бойни ордени и медали за участието му в заключителната фаза на Втората световна война. Обявен е през 1999 г. за почетен гражданин на Враца за цялостната му актьорска дейност в киното и театъра.

Умира във Враца на 21 ноември 2005 г.

Награди и отличия 
 Заслужил артист (1978).
 Бойни ордени и медали за участието му в Отечествената война.
 Орден „Кирил и Методий“ I ст. (1967).
 Награда на „прегледа за българска драма и театър за деца и юноши“ за пиесата „Кантон 705“.
 III награда „за актьорско майсторство“ на прегледа на детско-юношеските фирми (1969).
 Почетен гражданин на Враца (1999).

Театрални роли 
 „Едно момиче търси истината“ – Дякона
 „Владетели на ключове“ – Седалчек
 „И утрините тук са тихи“ – старшина Васков

Филмография

Бележки

Външни препратки 
 
 Никола Дадов в КиноПоиск
 Никола Дадов в Кино-Театр
 Марин Ботунски, ДОБРЕ Е, ЧЕ ТЕ ИМАШЕ, МАМА! (90 години от рождението на Никола Дадов), zovzaistina.com

Български актьори и актриси
Български творци от Македония
Български военни дейци от Втората световна война
Заслужили артисти (България)
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Почетни граждани на Враца
Български имигранти от Македония във Враца
Родени в Струмица
Починали във Враца